Osoby o nazwisku Browczak:
 Jan Borowczak (1931–1984) – polski artysta
 Jerzy Borowczak (ur. 1957) – polski polityk
 Martyna Borowczak (ur. 2002) – polska siatkarka